Výraz rybina může mít více významů:
 Rybina (maso) – zápach způsobený hnitím rybího masa produkujícího aminy.
 Rybina (čep) – lichoběžníkové čepy připomínající rybí ocas používané pro tesařské a truhlářské spoje.
 Rybina (veslování) – součást veslařské lodi ovlivňující její směr.
 Rybina (gmina Stegna) – vesnice, okres Nowy Dwór Gdański, Pomořské vojvodství, Polsko.